Caja Seca es una ciudad venezolana ubicada al sur del Lago de Maracaibo. Es la localidad más poblada de la zona, superando así a la capital del Municipio Sucre. 

Caja seca también es la puerta de entrada a los únicos balnearios del Lago de Maracaibo y los puertos de Palmarito, Bobures y Gibraltar, que son el eje turístico principal del municipio. De igual forma Caja Seca es un punto de encrucijada que conecta a muchas otras localidades de la zona, ubicada en un punto estratégico que le ha permitido convertirse en uno de los centros de actividad agroindustrial más importantes del occidente del país.

Caja seca También es el principal centro de bienes y servicios del norte del estado Mérida y el este del Sur del Lago de Maracaibo, superando en sí a la quinta ciudad más poblada del estado Mérida que es también el principal centro urbano del norte del mencionado estado.

Es Caja Seca la séptima ciudad en población del Estado Zulia, y es una de las pequeñas ciudades más jóvenes del país.

Vialidad y Transporte 
Caja Seca está comunicada por la Troncal 1 (Tramo Carr. Panamericana) y por 2 carreteras regionales que son el Corredor Vial Antonio José de Sucre y La carretera Vía a Las Virtudes.

Avenidas Principales:

 Av. Panamericana (Troncal 1)
 Av. Vía A Bobures (Corredor vial Antonio José de Sucre)
 Av. El Paseo
 Av. César Omar González
 Av. Rafael Urdaneta
 Av. El Terminal
 Av. Vía a La Popita
 Av. Hospital
 Av. La Ángela
Av. Florida
Av. Silsa
Av. Vía a Las Virtudes

Transporte terrestre:

La ciudad posee un terminal de transporte terrestre ubicado en pleno casco central, dicho terminal tiene un alto tráfico de personas del occidente venezolano y del interior. Con rutas que cubren toda la ciudad, rutas de todo el municipio: Bobures, Monte adentro, Gibraltar, Boscán, Las dolores San Miguel, La Rosario, Palo de flores, Playa Grande, Santa María, San José. Rutas extraurbanas hacia los municipios aledaños y Salidas a las ciudades de: San Cristóbal, Maracaibo, Santa Bárbara del Zulia, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Caracas, Los Teques, Mérida, El Vigía, Valera, Sabana de Mendoza

Personajes 
Walter Quiñones: Actor cómico, muy popular por hacer reír a la gente con sus videos humorísticos en las redes sociales.

Juan de Dios Martínez: Defensor y promotor de las culturas afro zulianas, popularmente conocido por sus muchos reconocimientos (Incluidos de la UNESCO) 

Nercely Soto: Atleta Femenina internacional, finalista de los Juegos Bolivarianos 2017

Luis Valbuena: Beisbolista de las grandes ligas fallecido en un accidente vial en Venezuela en diciembre de 2018

Descripción 
Caja Seca es una ciudad al sur este del Lago de Maracaibo que ha crecido muchísimo en los últimos 40 años, es una encrucijada que conecta muchos otros pueblos de la zona. La actividad comercial es intensa, mucho más que su vecina Nueva Bolivia, de la cual solo está separada por las aguas del Río Torondoy. Es una encrucijada que conecta a muchas localidades de la zona de gran importancia en el sector laboral primario

Conurbación 
La ciudad de Caja Seca comprende la totalidad de la parroquia Rómulo Gallegos del Municipio Sucre (Zulia) y parte de la parroquia El Batey con una población residencial superior a los 61,006habitantes, pero debido a su extrema cercanía con la Ciudad de Nueva Bolivia del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, forma una conurbación separada por menos de 100 metros, ancho que tiene el canal del Río Torondoy que suman 115 452, el cual la divide de Caja Seca, mantiene una población transitoria superior a las 150.000 personas y más de 2000 usuarios de la carretera panamericana, esto derivado a 3 razones importantes: la proximidad con la ciudad de Nueva Bolivia y municipios aledaños, el principal centro comercial, laboral y estudiantil de la zona, así como por encontrarse atravesada por la Carretera troncal 01 del estado Mérida conocida como "La Panamericana " que comunica a los estados Trujillo, Zulia, Mérida y Táchira. y la carretera vía bobures que la conecta con la capital del municipio,

Economía 
La actividad económica y comercial es intensa,mucho más que su vecina Nueva Bolivia.

Así encontramos la empresa INLATOCA (Industria Láctea Torondoy, C.A.) unas de las empresas más grandes de la ciudad y del municipio. En el sector agrícola encontramos pequeñas fincas forestales que generan productos de consumo local. 

También encontramos El Complejo Agroindustrial Azucarero Venezuela, Es la fábrica de azúcar más importante del país ya que es el que posee la mayor producción del estado. 

La misma también es el principal eje de bienes y servicios de algunos municipios del estado Mérida, Como: 

 Tulio Febres Cordero.
 Julio César Salas.
 Justo Briceño.
 Caracciolo Parra Olmedo.

Y también del Estado Trujillo como:

Monte Carmelo.
Bolívar.
Sucre (en menor medida).
La Ceiba (en menor medida).

Históricamente Caja Seca desde sus inicios ha tenido y sigue teniendo una intensa actividad relacionada con el comercio, a pesar de que tenga poco desarrollada la industria, ha servido como punto de referencia en toda la zona hacia personas ajenas a ella, pero a pesar del escaso desarrollo industrial siguen predominando los servicios y el comercio, siendo este último la fuente de ingresos de más del 80% de la población.

Por su actividad económica y gran influencia hacia otras localidades vecinas, Nueva Bolivia se ha convertido en la Ciudad Dormitorio de Caja Seca debido a ser de menor tamaño e influencia.

Historia 
Caja Seca fue fundada en el año 1938 como un pequeño caserío con apenas 300 habitantes, durante la construcción de la Carretera Panamericana por el sur del lago comenzó a tomar cierta importancia. Para aquellas épocas, llegaban con concurrencia personas (Incluyendo inmigrantes colombianos, cubanos e incluso europeos y africanos) para establecerse, inaugurar sus pequeños negocios y poder tener un mejor ingreso económico. La Localidad fue Bautizada como Caja Seca por sus propios Habitantes años después de que el CAAV lograra mover la ruta del río Torondoy a su conveniencia, debido a esto sus habitantes comenzaron a llamar "LA CAJA SECA" al área que rodeaba ese espacio vacío, lo que significa que este nombre sirvió como punto de referencia para los habitantes de zonas circundantes.

Su historia se remonta después de la fundación de El Batey como Pueblo, pero luego de que su crecimiento demográfico cesara en 1999 fue catalogada como una urbanización de la ciudad en el año 2007, al igual que San Juan.

No obstante, la población no comenzó a tener un crecimiento notable hasta 1964 (cuando contaba con apenas 3.000 habitantes) con la inauguración de INLATOCA, la popularización de la Carretera Panamericana, y la llegada de inmigrantes de origen árabe, Italiano, colombiano, chino, turco y cubano; luego de esto, la población comenzó a crecer de una manera abrupta y casi descontrolada, en 1981 la gobernación del estado zulia decidió establecer proyectos urbanistas para la localidad (dotando de servicios a los sectores existentes y construyendo nuevos sectores), cuando esta contaba con 25 000 habitantes, años más tarde, Caja Seca fue declarada ciudad en el año 2003 (cuando alcanzó los 44.000 habitantes)  siendo esta una de las más recientes ciudades en crecimiento de Venezuela.

Población 
La ciudad conforma aproximadamente el 78% de la población del municipio ya que cuenta con alrededor de 61.000 habitantes (el área metropolitana con nueva Bolivia hace que la población ascienda a 115 452 habitantes), teniendo en su totalidad la parroquia Rómulo Gallegos y una tercera parte de la parroquia El Batey;  los cuales más del el 95% se ocupa en actividades de industria, comercio y servicios.

Sectores de la parroquia el Batey:

 Urb. El Batey
 Sector San Juan
 Barrio Brisas del Río
 Barrio Guayana
 Sector La Ángela 

Sectores de la parroquia Rómulo Gallegos:

 Barrio 13 De abril
 Barrio 24 de julio
 Sector El Carmen
 Sector Changaleto I
 Barrio Changaleto II
 Sector Sorocaima
 Barrio Capiú
 Sector la Florida
 Urb. Valmore Rodríguez
 Urb. Capri
 Urb. La Popita
 Urb. El Paraíso
 Urb. La Conquista I 
 Urb. La Conquista II
 Urb. Santa Cruz
 Urb. Rómulo Betancourt
 Urb. Los Próceres
 Casco Central

Etimología:

La primera familia en residir fue la familia francesa, los "París", (Fundadores del Complejo Agroindustrial Azucarero Venezuela, anteriormente llamado Agrícola Torondoy). Históricamente sus primeros habitantes eran de raza blanca (68 %) y mulatos (32 %) pero actualmente las razas son más variadas:

 39% Blancos
 51% Morenos
 7% Negros/Afrodescendientes
 3% Otros

Geografía 
Clima: El clima es húmedo y cálido debido a constantes precipitaciones, con temperaturas anuales mínimas de 23,2 °C, máximas de 31,1 °C y medias de 25,4 °C. la temperatura suele bajar en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero;  suelen subir en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto; y se mantiene moderada en los meses de septiembre y octubre. Y en casos poco comunes, la temperatura desciende a los 21,4 °C.

Relieve: Caja seca se encuentra entre el piedemonte andino y la depresión cercana al Lago de Maracaibo con una altura media de 111  hacia el norte con 115, y hacia el sur con una altura de 108 msnm con una corteza húmeda y empedrada debido a las cercanías que tiene con el Río Torondoy con una extensión que no es precisamente plana de 60 kilómetros cuadrados (aproximadamente)

Sitios de interés

Edificios Religiosos 

 Iglesia Católica Virgen del Carmen
 Iglesia Católica Virgen de Chiquinquirá
 Iglesia Católica La Patrona
 Iglesia Católica Inmaculada Concepción
 Santuario Diocesano San Benito de Palermo

Áreas Verdes 

 Plaza Bolívar
 Plaza La Silsa
 Plaza San Benito
 Plaza Virgen del Carmen
 Plaza El Triángulo
 Plaza San Juan
 Plaza Valmore Rodríguez
 Plaza Las Madres
 Plaza Los Próceres
 Bulevard Primero de Mayo
 Bulevard Simón Bolívar

Deporte y Recreación 

 Cancha Techada Principal de Caja Seca
 Cancha Techada Valmore Rodríguez
 Cancha Techada de San Juan
 Cancha Techada de El Batey
 Cancha Techada de Brisas Del Río
 Cancha Techada de Santa Cruz
 Cancha Techada de Capiú
 Complejo Ferial de Caja Seca
 Complejo Turístico Altanila
 Estadio de Béisbol César Omar González
 Estadio de Béisbol de San Juan
 Gimnasio Municipal
 Complejo Polideportivo Antonio José de Sucre

Centros de salud 
 Hospital tipo I "Juan De Dios Martínez"
 CDI - SRI Rómulo Gallegos
 Ambulatorio Rural tipo II El Batey
 Medicatura CV
 CDI La Conquista
 Centro Clínico Caja Seca
 Ambulatorio Rural tipo I Rómulo Betancourt
 Ambulatorio Rural tipo III Changaleto
 Ambulatorio Rural tipo II 24 de Julio
 Ambulatorio Urbano tipo II Brisas del Río

Centros de educación 
Educación inicial
 U.E.P. Olga Etienne
 E.P.P. Cantaclaro
 C.E.I. Doña Menca de Leoni
 U.E. Cecilio Acosta
 U.E. Teotiste Gallegas

 Educación Primaria
 E.B.E. Don Mario Briceño Iragorry
E.B.E. Juana Soto de Chacín
 U.E.E. María rosario Izarra de Quiroz
 U.E. Don Simón RodrÍguez
 U.E. Cecilio Acosta
 U.E.N. Negra Hipólita
 U.E. Fe y Alegría
 C.E.P. Mercedes Abrego
 U.E.P.C. San Pablo de Tarso
 U.E. Rómulo Gallegos
E.B Palmichoso￼
U.E.R. Juan Pablo II

 Educación Media
 C.D. Creación "V" Caja Seca
 U.E.N. Caja Seca
 U.E.P. Gibraltar
 U.E.E. María rosario Izarra de Quiroz
 U.E.P.C. San Pablo de Tarso
L.B María Elena Mejías de Dulcey 
 Educación Universitaria 
 Instituto Universitario Nacional de Educación Especializada Extensión
 Universidad Bolivariana de Venezuela Aldea Universitaria Caja Seca
 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt Núcleo Sur del Lago Caja Seca - Bobures
La Universidad del Zulia Núcleo Sur del Lago Caja Seca - Gibraltar

Medios de comunicación 
 Televisión 

 Quijote TV
 Canal 7 Soto TV

 Estación de radio 
 90.1 Soberana stereo
90.9 Sur
 95.1 Triunfadora stereo
97.5 Panamericana Stereo
 99.9 Luz
 101.7
 102.3 Radio comisión Stereo
 105.3 Imagen
 106.7 Planeta
 107.3

Notas y referencias 

 http://www.pueblosdevenezuela.com/Zulia/ZU-CajaSeca.htm
 http://www.verfotosde.org/venezuela/coordenadas-de-Caja-Seca-13258.html

Localidades del estado Zulia
Localidades establecidas en 1938
Para obtener más información, visite el sitio web de transportadores de cajas secas.